Иван Христов Венедиков е български офицер, полковник, военен деец от Балканската (1912 – 1913), Междусъюзническата (1913) и Първата световна война (1915 – 1918).

Биография 
Иван Венедиков е роден на 20 юни 1871 в разложкото село Баня, Османска империя в големия български род Венедикови в семейството на революционера Христо Венедиков. Завършва Военното на Негово Княжеско Височество училище в 14-и випуск и на 2 август 1892 е произведен в чин подпоручик. През 1896 е произведен в чин поручик, а на 2 май 1902 г. в чин капитан.

Като офицер влиза в Тайните офицерски освободителни братства. През есента на 1902 година капитан Венедиков напуска армията и участва в организираното от Върховния комитет Горноджумайско въстание.

През 1904 г. като субалтерн-офицер в софийския крепостен батальон капитан Венедиков е командирован в Офицерската артилерийска школа – крепостен отдел в Царское село, Русия, която завършва през 1905 година.

На 30 декември 1908 г. е произведен в чин майор, взема участие в Балканската (1912 – 1913) и Междусъюзническата война (1913), като на 14 юли 1913 г. е произведен в чин подполковник. Взема участие и в Първата световна война (1915 – 1918), след която на 5 юли 1919 е произведен в чин полковник. През 1920 година е уволнен от служба.

Полковник Иван Венедиков е женен и има 3 деца.

Военни звания 
 Подпоручик (2 август 1892)
 Поручик (1896)
 Капитан (2 май 1902)
 Майор (30 декември 1908)
 Подполковник (14 юли 1913)
 Полковник (5 юли 1919)

Бележки

Източници 
 
 Танчев, И., „Българи в чуждестранни военноучебни заведения (1878 – 1912)“, София, 2008, ИК „Гутенберг“

Родсловие 

Български полковници
Български военни дейци от Балканските войни
Български военни дейци от Първата световна война
Четиринадесети випуск на Националния военен университет „Васил Левски“
Български офицери от Македония
Български революционери от Македония
Дейци на ВМОК
Иван
Носители на орден „За военна заслуга“
Носители на орден „Свети Александър“
Носители на орден „За храброст“ IV степен
Български имигранти от Македония в София
Родени в Баня
Участници в Горноджумайското въстание